Lobdaburg, häufiger Lobdeburg bezeichnet:

von Lobdeburg, deutsches Adelsgeschlecht
Rabodo von Lobdaburg, Bischof von Speyer (1173?–1176)
Otto I. von Lobdeburg, Bischof von Würzburg und Herzog in Franken (1207–1223)
Hermann I. von Lobdeburg, Bischof von Würzburg und Herzog in Franken (1225–1254)
Lobdeburg, Burgruine bei Lobeda